Astrantia candida är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Astrantia candida ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
candida